Stay může být:

 Stay (píseň, Hurts) – píseň skupiny Hurts z roku 2010
 Stay (píseň, David Bowie) – píseň hudebníka Davida Bowieho z roku 1976
 Stay (album, Simply Red) – album skupiny Simply Red z roku 2007
 Stay (album, The Controllers) – album skupiny The Controllers z roku 1986